Matematica discreta – branca della matematica che studia le strutture matematiche discrete
Topologia discreta – topologia di un insieme discreto
Distribuzione discreta – distribuzione di probabilità definita su un insieme discreto
Misura discreta – un tipo di misura di un insieme
Segnale discreto – un tipo di segnale
Discreto e continuo – confronto tra discreto e continuo